Le Collectionneur de crimes est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. C'est la seconde partie d'un diptyque avec l'album précédent.

Résumé  
666 continue à défrayer la chronique. Le Bourreau prétend pouvoir donner des informations contre une libération : un homme à lui est infiltré auprès de 666.

Dassiez, un homme d'affaires, est menacé par 666. Ric pense que 666 suit l'intrigue du Bureau des Assassinats de Jack London, où les malfrats se révoltent contre leur chef. Ric le défie par presse interposée, et Dassiez qu'on croyait mort carbonisé réapparaît.

Sur les informations du Bourreau, Ric, Richard et Drumont trouvent la planque de la bande et Bankier, quasi mort, qui avoue être à l'origine de 666, mais s'être fait doubler par des malfaiteurs. Ric est enlevé par la bande et est piqué par un serpent. Richard pour le sauver se rend chez Dassiez et lui inocule le même venin, pour l'obliger à donner l'antidote volé chez Hermelin.

Dassiez appelle ses sbires mais Snowden, la taupe du Bourreau, aide Richard à arrêter tout le monde.

Le Bourreau gagne l'exil.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Lieutenant Ledru
 Nadine
 Le Bourreau
 Jean L. Dassiez : PDG de Vivador, très contesté pour avoir ruiné de nombreux épargnants
 J. Bankier : avocat amateur de causes difficiles et de B.D
 Le major Snowden : ancien de Scotland Yard
 Lambert : journaliste à sensations.

Lieu de l'action 
Paris.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2004